La Copa de la UEFA 1989-90 fou guanyada per la Juventus, que va derrotar l'ACF Fiorentina en la final a doble partit, per un resultat global de 3-1. Aquesta fou la primera final entre dos equips italians en una competició de la UEFA i la tercera entre dos clubs del mateix país.

Ronda preliminar 

|}

Primera ronda 

|}

Segona ronda 

|}

Tercera ronda 

|}

Quarts de final 

|}

Semifinals 

|}

Final 

|}

Enllaços externs 
 Web oficial
 Resultats a RSSSF

Competicions futbolístiques del 1990
1989-1990
Competicions futbolístiques del 1989